Miejscowości w Polsce:
 Warlity Małe
 Warlity Wielkie